Comuna de Bolesław 
Boleslau I da Polónia 
Boleslau V 
Testamento de Boleslau III 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história